Samuel Levine, dit Porky (né le  à Toronto et mort en 1970) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1927-1928 || Olympics de Détroit || CPHL || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1928-1929 || Olympics de Détroit || CPHL || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1928-1929 || Bulldogs de Windsor || CPHL || 8 ||  ||  ||  ||  || 16 || 2 ||  || 2 || 0
|-
| 1928-1929 || Eskimos de Seattle || PCHL || 19 ||  ||  ||  ||  || 34 || 1,79 ||  || 4 || 0
|-
| 1929-1930 || Bulldogs de Windsor || LIH || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1930-1931 || Millers de Minneapolis  || AAH || 43 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2
|-
| 1931-1932 || Pla-Mors de Kansas City || AAH || 46 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2
|-
| 1932-1933 || Pla-Mors de Kansas City || AAH || 46 ||  ||  ||  ||  || 104 || 2,26 || 92,2 || 0 || 5
|-
| 1933-1934 || Greyhounds de Kansas City || AAH || 48 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1933-1934 || Indians de TulsaOilers de Tulsa || AAH || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1934-1935 || Greyhounds de Kansas City || AAH || 48 || 23 || 25 || 0 || 3030 || 102 || 2,02 ||  || 8 || 0
|-
| 1935-1936 || Greyhounds de Kansas City || AAH || 48 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2
|-
| 1936-1937 || Oilers de Tulsa || AAH || 48 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1937-1938 || Oilers de Tulsa || AAH || 48 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2
|-
| 1938-1939 || Oilers de Tulsa || AAH || 44 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2
|-
| 1939-1940 || Oilers de Tulsa || AAH || 46 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1941-1942 || Rangers de Fort Worth || AAH || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1941-1942 || Texans de Dallas || AAH || 33 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1942-1943 || Shipyards de Lake Washington || SIHL || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0

Références 

Naissance en mai 1908
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Décès en 1970
Naissance à Toronto